Метли́цкий — русская фамилия, происходящая от имени Метлица; еврейская фамилия является топонимической; имеет женскую форму Метлицкая. Известные носители:
 Метлицкий, Александр Иванович (род. 1964) — белорусский футболист.
 Метлицкий, Борис Григорьевич (1919—1995) — советский, российский писатель, журналист, коллекционер.
 Метлицкий, Зусья Абрамович (1902—1983) — советский учёный-агроном.
 Метлицкий, Игорь (род. 1957) — советский самбист и дзюдоист.
 Метлицкий, Лев Вульфович (Владимирович) (1913—1984) — советский растениевод, доктор сельскохозяйственных наук.
 Метлицкий, Лев Павлович (род. 1930) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Метлицкий, Николай Михайлович (1954—2021) — белорусский поэт, переводчик, публицист, журналист.
 Метлицкий, Никита Николаевич (род. 1995) — белорусский футболист.

Примечания

См. также 
 Метлицкая